Xenotilapia — рід риб родини цихлові, що налічує 18 видів.

Види 
 Xenotilapia albini (Steindachner 1909) 
 Xenotilapia bathyphila Poll 1956 
 Xenotilapia boulengeri (Poll 1942) 
 Xenotilapia burtoni Poll 1951 
 Xenotilapia caudafasciata Poll 1951 
 Xenotilapia flavipinnis Poll 1985 
 Xenotilapia leptura (Boulenger 1901) 
 Xenotilapia longispinis Poll 1951 
 Xenotilapia melanogenys (Boulenger 1898) 
 Xenotilapia nasus De Vos, Risch & Thys 
 Xenotilapia nigrolabiata Poll 1951 
 Xenotilapia ochrogenys (Boulenger 1914) 
 Xenotilapia ornatipinnis Boulenger 1901 
 Xenotilapia papilio Büscher 1990 
 Xenotilapia rotundiventralis (Takahashi, Yanagisawa & Nakaya 1997) 
 Xenotilapia sima Boulenger 1899 
 Xenotilapia spiloptera Poll & Stewart 1975 
 Xenotilapia tenuidentata Poll 1951

Джерела 

Pseudocrenilabrinae

Роди риб